Фарнабаз:

 Фарнабаз — сын Фарнака, сатрап Геллеспонтской Фригии в царствование Дария Нофа и Артаксеркса.
 Фарнабаз II (ум. после 373 г. до н. э.) — персидский военачальник и сатрап Фригии и Киликии.
 Фарнабаз III (ум ок. 310 г. до н. э.) — персидский государственный и военный деятель упадка Державы Ахеменидов.